kun nyelv, a török nyelvek északnyugati köztörök ágába, a kipcsak nyelvek közé tartozó kihalt nyelv
 kun nép, eurázsiai sztyeppi nép a középkorban
Személy
 Kun 鯀 pinjin: Gǔn, Nagy Jü kínai uralkodó apja, Huang-ti második fiának leszármazottja